Carl Theodor Dreyer – regista e sceneggiatore danese
John Dreyer – astronomo danese-irlandese
Dreyer table – strumento per il controllo del tiro sulle navi militari

Pagine correlate 
Dreier
Dreyerite